Фонда има више значења:
 Фонда (Ајова)
 Фонда (Њујорк)